Полухино — название нескольких населённых пунктов:
 Полухино — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Полухино — село в Аркадакском районе Саратовской области.
 Полухино — посёлок в Красноуфимск Свердловской области.